Umar je arabské jméno, jehož nositelů je více, např.:

 Umar ibn al-Chattáb – druhý volený chalífa
 Umar al-Bašír – prezident Súdánu

 Muhammad Umar – bývalý panovník Islámského emirátu Afghánistán

 Umar - novodobý výraz pro uživatele marihuany.